Sobri Jóska barlangja néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Sobri Jóska barlangja, bodajki barlang.
 Sobri Jóska barlangja, a Benárd-barlang másik neve.
 Sobri Jóska barlangja, a Hajszabarnai Pénz-lik másik neve.
 Sobri Jóska barlangja, a Szeles-árki-sziklaodú másik neve.

Hasonló nevűek:
 Sobri Jóska-barlangja, a Benárd-barlang másik neve.
 Sobri Jóska-barlangja, a Pokol-lik másik neve.
 Sobri Jóska-barlangja, a Sobri Jóska barlangja másik neve.